Бритцельмайр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1894—1988) — немецкий генерал, участник Второй мировой войны, кавалер Рыцарского Железного креста.
 Бритцельмайр, Макс (1839—1909) — немецкий миколог и лихенолог.